Marco da Silva Ignácio, mais conhecido como Marquinho ou Marquinhos (Vassouras, 15 de Junho de 1989), é um futebolista brasileiro que atua como meia, atacante e lateral-esquerdo. Atualmente está jogando

Carreira 
Marquinhos começou sua carreira na base do , mas fez sua estreia profissional pelo , após ser emprestado à equipe. Após voltar de empréstimo, foi integrado ao elenco principal que disputava a Copa Paulista.

Em 30 de agosto de 2011, Marquinhos foi contratado pelo . Fez sua estreia pelo clube em 2 de setembro, sendo titular em um empate por 1 a 1 contra a , pela Série B. Após disputar apenas quatro partidas pelo Tigre, foi dispensado.

Em 7 de dezembro de 2011, Marquinhos assinou contrato com o . Sendo titular em vários jogos da equipe Atleticana, foi contratado pelo  em 25 de junho de 2013. Em 2014, foi emprestado ao , após o clube ter estabelecido uma parceria com o Audax, e disputou a Série C pelo Guará.

Em 15 de maio de 2015, Marquinhos foi emprestado ao Santos até o fim do ano. Fez sua estreia pelo Peixe – e na Série A – em 3 de junho, substituindo Geuvânio em uma derrota para o São Paulo por 3 a 2. Após jogar apenas sete partidas pelo clube praiano, Marquinhos foi dispensado. Porém dias após o anúncio de sua dispensa, seu contrato de empréstimo foi renovado por mais um ano.

Títulos 
Santos
 Campeonato Paulista: 2015, 2016

Ligações externas 
Perfil em Ogol 
Perfil em Soccerway 

Naturais de Vassouras
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Paulista Futebol Clube
Futebolistas do Votoraty Futebol Clube
Futebolistas do Vila Nova Futebol Clube
Futebolistas do Clube Atlético Sorocaba
Futebolistas do Grêmio Osasco Audax
Futebolistas do Guaratinguetá Futebol
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas do Oeste Futebol Clube
Futebolistas do Sport Club do Recife